

Майдан Криницький (Майдан-Криніцький) — село в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Майдан-Криніцький — село в гміні Ізбиця Красноставського повіту Люблінського воєводства